Il singolare del Mercedes Cup 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Franco Squillari era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Guillermo Cañas.

Gustavo Kuerten ha battuto in finale 6–3, 6–2, 6–4 Cañas.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Mercedes Cup 2001
ATP Tour 2001